Нащекино или Нащёкино — название населённых пунктов в России:

 Нащёкино — село в Аннинском районе Воронежской области.
 Нащекино — деревня в Раменском районе Московской области.
 Нащекино — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Нащекино — деревня в Сычевском районе Смоленской области.
 Нащёкино — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Нащекино — деревня в Старицком районе Тверской области.

См. также 
 Нащёкино — железнодорожная станция Санкт-Петербург-Витебского региона Октябрьской железной дороги, расположена в Себежском районе Псковской области.